Reithberg bezeichnet folgende geographische Objekte:
 Reithberg (Eichkögl), Siedlung der Gemeinde Eichkögl, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Reithberg (Kirchberg an der Raab), Siedlung der Gemeinde Kirchberg an der Raab, Bezirk Südoststeiermark, Bundesland Steiermark
 Reithberg (Oststeirisches Hügelland), 460 Meter hohe Erhebung im Oststeirischem Hügelland bei Sankt Stefan im Rosental

Siehe auch:
 Reitberg